Тамлык — топоним:

Река 
 Тамлык — река в России, протекает в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесская Республике.
 Тамлык — река в России, протекает в Воронежской области и Липецкой области.

Населенный пункт 
 Тамлык — поселок в Воронежской области.